Пентекост — слово греческого происхождения (; 50-й день после Пасхи; «Пятидесятница»; Троицын день у славян; Шавуот в иудаизме).

 Пентекост () — остров в архипелаге Новые Гебриды, в Тихом океане.
 Пентекост — река в округе Кимберли, Австралия.